Tage Hansen er navnet på flere personer:

 Tage Hansen (officer) (1901-1987) – dansk officer og modstandsmand
 Tage Hansen (dommer) (født 1929) – dansk dommer
 Tage Hvejsel Hansen (født 1930) – dansk tandlæge og fodboldspiller
Desuden:
 Tage Bülow-Hansen (1916-1994) – dansk rektor
 Tage Skou-Hansen (født 1925) – dansk forfatter
 Tage Tage-Hansen (1849-1920) – dansk læge og politiker (Tage Algreen Tage-Hansen)